Diversos importantes futebolistas do Atlético Clube Goianiense tornaram-se importantes ao longo da história do clube.

Entre eles, podem ser citados Lindomar, Júlio César Imperador, Pedro Bala, Epitácio, Marçal, Márcio Defendi, entre outros.

Em 2006 no entanto, ficou famoso o caso do goleiro Márcio, ídolo da torcida do time, que trocou a equipe pelo rival, o Goiás.

Por ano

2017

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos.
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual.
 : Jogadores que chegaram por empréstimo.
 : Jogadores que prorrogaram o contrato.

 : Jogadores que voltaram após serem emprestados.
 : Jogadores emprestados pelo Atlético Goianiense.
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato.
|}

Elenco 

Última atualização: 3 de junho de 2017

Atlético Clube Goianiense
Atlético